Kanin bezeichnet:
 die ursprüngliche Benennung der heute gebräuchlichen Verkleinerungsbildung Kaninchen
 in der Kürschnerei und im Pelzhandel das Kaninchenfell, siehe Kaninfell

Kanin ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Kanin (Beelitz), Gemeindeteil von Busendorf, Stadt Beelitz, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Kanin (Gemeinde St. Jakob), Ortschaft von St. Jakob im Rosental, Bezirk Villach, Kärnten
 Kanin (Postomino) (deutsch Kannin), Dorf bei Darłowo (deutsch Rügenwalde) in Hinterpommern
 Kanín, Ortschaft im Středočeský kraj, Tschechien
sowie:
 Kanin (Julische Alpen), Canin, Gebirgsstock der Julischen Alpen auf der Grenze zwischen Italien und Slowenien
 Konin (Tugur), auch Kanin, linker Quellfluss des Tugur im Fernen Osten Russlands
 Großer Kanin, Canin, 2587 m, Hauptgipfel im gleichnamigen Gebirgsstock
 Kanin-Halbinsel in Nordwest-Russland (Autonomer Kreis der Nenzen)
 Kap Kanin an der Kanin-Halbinsel in Nordwest-Russland (Autonomer Kreis der Nenzen)

Kanin ist der Familienname folgender Personen:
 Fay Kanin (1917–2013), US-amerikanische Drehbuchautorin, Filmproduzentin und -funktionärin
 Garson Kanin (1912–1999), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Michael Kanin (1910–1993), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Wassili Alexandrowitsch Kanin (1862–1927), russischer Admiral

Siehe auch:
 Canin